George Rose (1744-1818), homme politique britannique ;
 George Rose (1920-1988), acteur britannique ;
  (né en 1983), joueur de rugby à XIII.

Homonymie de personnes